Стеблёв:

 Стеблёв — посёлок городского типа в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области Украины.

Персоналии 
 Стеблёв, Александр Фёдорович (1918—1960) — наводчик орудия, красноармеец, Герой Советского Союза.
 Стеблёв, Алексей Юрьевич (род. 1972) — российский виолончелист, композитор, дирижер и предприниматель.
 Стеблёва, Анастасия Тимофеевна (1925—2017) — главный геолог партии Ангарской геологоразведочной экспедиции Красноярского геологического управления, Герой Социалистического Труда.